Выборы в Ровенского областного совета 2020 - выборы депутатов Ровенского областного совета и мэра Ровно, которые состоялись 25 октября 2020 в рамках проведения местных выборов по всей стране.

Виборы мера

Ровно 
22 ноября 2020 во втором туре выборов мэра города был избран кандидат от ЕС Александра Третьяка

I тур

II тур

Выборы в областной совет 

Региональные выборы на Украине
История Ровненской области